Ксения Йованович (; , , Королевство Югославия — , ) — сербская и югославская актриса театра, телевидения и кино.

Биография 
Её бабушка Клавдия Лукашевич была русского происхождения, что повлияло на понимание основных понятий и отношение к жизни. В 1939 году вместе с родителями переехала в Белград.

Училась в Высшей киношколе под руководством Вьекослава Африча. Позже работа на киностудии Авала филм.

Дебютировала в 1949 году снявшись в фильме «Барба Жване». Выступала на сцене Белградского драматического театра.

С 1961 до смерти в 2012 году — артистка Национального театра в Белграде. Исполняла роли в классических и современных пьес.

За артистическую карьеру снялась в 4 полнометражных кинофильмов, 45 телесериалах, 3 ТВ короткометражных ТВ-фильмах и др.

С 1953 по 2004 год, благодаря особому тембру голоса, выступила в 210 радиоспектаклях.

Похоронена на Аллее почётных граждан на Новом кладбище в Белграде.

Избранная фильмография 
  — Барба Жване
  — Рассказ о фабрике / Prica o fabrici
  — Последний день / Poslednji dan
  — Операция Белград / Operacija Beograd
  — Апокалипсис / Apokalipsa (ТВ)
  — На грани провала / Povratak otpisanih (телесериал)
  — Смерть полковника Кузмановича / Smrt pukovnika Kuzmanovica
  — Роман о Лондоне / Roman o Londonu (ТВ мини-сериал)
  — Medju nama: Slobodan Perovic (ТВ)
  — Кактусы и розы / Kaktusi i ruze (ТВ)
  — Соседи / Susedi (ТВ)
  —  — Виза для будущего / Viza za buducnost (телесериал)
  — Мастер / Majstor (ТВ)

Память 
 В 2013 году почта Сербии выпустила марку с изображением Ксении Йованович в серии «Великие сербские артисты».

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы Сербии
Актрисы Югославии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)